pokład (geologia)
 pokład roponośny
 pokład wodonośny
 pokład statku
 pokład główny
 pokład działowy (okrętownictwo)
 pokład dziobowy – bak
 pokład grodziowy
 pokład wolnej burty
 pokład rusztu